Původem španělské příjmení Vega nosí více osob:

 Alan Vega (Boruch Alan Bermowitz; 1938-2016) – americký zpěvák
 Arturo Vega (1947–2013) – mexicko-americký výtvarník
 Diego de la Vega - pravé jméno fiktivní postavy mstitele Zorra
 Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616) – peruánsko-španělský kronikář a spisovatel
 Jurij Vega (1754-1802) – rakouský generál a matematik slovinského původu
 Lope de Vega (1562-1635) – španělský spisovatel a dramatik
 Makenzie Vega (* 1994) – americká herečka
 Suzanne Vega (* 1959) – americká folková zpěvačka

Externí odkazy